Оле́йников — русская фамилия.

Патрономическая фамилия от занятия отца олейник или алёйник () — маслобойщик, человек, изготовляющий растительное масло (олей) или торгующий им.
Форма фамилии без суффикса () характерна для украинского и белорусского языков.

Женская форма фамилии — .

Известные носители

А 
 
 Олейников, Алексей Владимирович (род. 1972) — советский и российский легкоатлет.
 Олейников, Анатолий Аввакумович (1940—2009) — советский военачальник, генерал-майор.
 Олейников, Андрей Иванович (1898—1990) — советский военачальник, генерал-майор.

Б 
 Олейников, Борис Васильевич — директор Якутского института геологии.

В 
 Олейников, Валерий Дмитриевич (род. 1959) — российский футбольный тренер.
 
 Олейников, Виктор Степанович (1915—1985) — советский государственный деятель, Первый секретарь Криворожского городского комитета Компартии Украины.
 Олейников, Виталий Михайлович (1927—1999) — Герой Социалистического Труда, капитан китобойного судна.

Д 
 Олейников, Дмитрий Эдуардович (род. 1964) — советский спортсмен (скоростное плавание в ластах).

И 
 
 
 Олейников, Илья Львович (1947—2012) — советский и российский актёр, композитор, телеведущий.

Н 
 Олейников, Никита Иванович (1904—1976) — Герой Социалистического Труда.

П, Ю 
 Олейников, Павел Романович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Олейников, Юрий Павлович (род. 1951) — депутат Государственной думы.



Топоним 
 Олейников — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области Беларуси.

См. также 
 
 
 Олеников
 Олейникова Слобода

Примечания